Misia – japońska piosenkarka
 Mísia – portugalska pieśniarka fado.
 Misia Furtak – polska wokalistka i basistka
 Misia Sert – polsko-francuska protektorka artystów.